Kakilisattooq bezeichnet:
 Kakilisattooq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kakilisattooq (See), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland